Vereecken, een Belgische familie van orgelbouwers
 Karel Vereecken (1931/1932-2016), een Nederlands fotograaf
 Stephaen Vereecken (1983), een Belgisch voetballer
 Nicolas Vereecken (1990), een Belgisch wielrenner

Zie ook 
 Vereecke (doorverwijspagina)